Върбенов може да се отнася за:
 Димитър Върбенов (1884-1961), български политик
 Наум Върбенов (?-1901), български офицер
 Никола Върбенов (?-1922), български общественик
 Стоян Върбенов (1891-?), български революционер
 Христо Върбенов (1848-1903), български общественик